Molekulska formula -{C9H14N2O}- se može odnositi na:
 Fenoksipropazin
 ABT-418